Норман Аллен ван Лир (; 1 апреля 1947, Ист-Ливерпул, Огайо — 26 февраля 2009, Чикаго, Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист и телеведущий, который большую часть своей карьеры провёл в «Чикаго Буллз».

Биография

Ранние годы 
Норман Ван Лир родился в Восточном Ливерпуле, штат Огайо, в семье Хелен и Норма-старшего, которые проработали на сталелитейном заводе 31 год. Он вырос в Мидленде, штат Пенсильвания, вместе с тремя братьями и сестрой в Мидленде. У Ван Лира было трое других братьев, которые умерли после рождения. Ван Лир с нежностью вспоминал свое детство, когда играл в футбол, используя в качестве мяча обмотанную скотчем банку из-под кофе. Позже он приписывал это воспитание формированию своей знаменитой трудовой этики в дальнейшей жизни.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете Сент-Фрэнсис, в 1969 году был выбран на драфте НБА под 34-м номером командой «Чикаго Буллз». Позже выступал за команды «Цинциннати Роялз» и «Милуоки Бакс». Всего в НБА провёл 12 сезонов. Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по передачам (1971). Три раза (1974 и 1976—1977) принимал участие в матче всех звёзд НБА. Один раз (1974) включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА. Три раза (1974 и 1976—1977) включался в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА, а также пять раз (1971—1973, 1975 и 1978 год) — во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА. Всего за карьеру сыграл 746 игры, в которых набрал 8770 очков (в среднем 11,8 за игру), сделал 3596 подборов, 5217 передач, 767 перехватов и 71 блок-шот.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Выпускники Университета Святого Франциска